Chiyoda (wijk), een van de 23 speciale wijken van Tokio

Andere plaatsen in Japan
Chiyoda (Gunma)
Chiyoda (Hiroshima)
Chiyoda (Ibaraki)
Chiyoda (Saga)

Overig
Chiyoda Corporation, een Japans bedrijf 
Chiyoda (schip, 1938), een Japans vliegdekschip